Новлянский сельсовет

 Новлянский сельсовет — в Волоколамском районе Московской области (1924—1939)
 Новлянский сельсовет — в Воскресенском районе Московской области (до 1939)